Nuno Melo peut désigner :

 Nuno Melo (1960-), acteur portugais ;
 Nuno Melo (1966-), avocat et homme politique portugais.